TV One, chaine de télévision américaine.
 TV One, chaine de télévision néo-zélandaise.